Angela Daneu Lattanzi – bibliotecaria, docente, violoncellista, pianista e pittrice italiana
 Ivo Daneu – ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
 Jaka Daneu – ex cestista sloveno fino al 1991 jugoslavo